Wettin steht für:
 Wettin, Ortsteil von Wettin-Löbejün, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Wettin, Ort im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wetyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Burg Wettin, Stammburg der Wettiner in Wettin-Löbejün, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Haus Wettin, deutsches Hochadelsgeschlecht
 Kanton Wettin, Verwaltungseinheit im Distrikt Halle, Departement der Saale, Königreich Westphalen
 Verwaltungsgemeinschaft Wettin, Verwaltungsgemeinschaft im Saalkreis, Sachsen-Anhalt

Personen:

 Günther I. von Wettin († 1090), Bischof von Naumburg
 Heinrich I. (Wettin), Graf von Wettin
 Otto II. von Wettin († 1368), Bischof von Minden
 Thimo von Wettin (vor 1034–1091/1118), Graf von Wettin
 Ulrich I. von Wettin (um 1170–1206), Graf von Wettin

Schiffe:
 SMS Wettin, Linienschiff der Wittelsbach-Klasse der Kaiserlichen Marine
 Wettin (Schiff, 1894), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
Siehe auch:
 Weddin